Die Gruppe A der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2007 umfasste den amtierenden Weltmeister England, Samoa, Südafrika, Tonga und die USA. Die Gruppenspiele fanden zwischen dem 8. und dem 30. September statt.

Tabelle

Spiele

England – USA 

Der amtierende Weltmeister England tat sich in seiner Auftaktpartie gegen die US-Amerikaner lange Zeit schwer. Bis zur 20. Spielminute hielten die Nordamerikaner ein 3:3-Unentschieden und hatten sogar die große Chance mit einem Versuch auf 10:3 zu erhöhen, wurden aber kurz vor dem Malfeld gestoppt. Erst die gelbe Karte gegen den US-Amerikaner Vahafolau Esikia zehn Minuten vor der Halbzeit und die damit verbundene zehnminütige Reduzierung auf 14 Spieler ließ die Engländer auf 21:3 davonziehen. In der zweiten Halbzeit setzten die US-Amerikaner ihr Spiel fort und forderten die Engländer weiterhin, die am Ende jedoch ungefährdet mit 28:10 siegten.

Im Anschluss an die Partie wurde der US-Amerikaner Paul Emerick nach einem gefährlichen Angriff gegen den Engländer Olly Barkley für fünf Wochen gesperrt.

Südafrika – Samoa 

Weitaus weniger Probleme als die Engländer am Vortag hatten die Südafrikaner in ihrer Partie gegen den Inselstaat Samao. Die Samoaner konnten zwar bis zur 33. Spielminute ein knappes 7:9 halten, doch danach überrollte die Offensive der Springboks (Südafrika) die Defensive der Samoaner, allen voran Südafrikas Bryan Habana, dem vier Versuche gelangen. Am Ende siegte Südafrika deutlich mit 59:7, wobei Percy Montgomery die meisten Punkte erzielte.

USA – Tonga 

Eine abwechslungsreiche Partie boten die USA und Tonga. Nachdem die Tonganer im Verlaufe der ersten Halbzeit bis auf 13:0 in Führung gegangen war, verkürzten die US-Amerikaner kurz nach der Halbzeitpause mit einem Versuch durch Mike MacDonald auf 10:13. Danach plätscherte das Spiel etwa 15 Minuten vor sich hin, ehe Tonga den Spielstand wieder erhöhen konnte. Einen weiteren gültigen Versuch der Eagles (USA) zum zwischenzeitlichen 15:18 konterte die Insulaner aus dem Südpazifik postwendend und siegten mit 25:15.

England – Südafrika 

Der amtierende Weltmeister England musste im wohl namhaftesten Aufeinandertreffen der WM-Vorrunde gegen die Springboks aus Südafrika eine deutliche Niederlage hinnehmen. Südafrika war durch einen Versuch mit gültiger Erhöhung und einen Straftritt früh in der Partie mit 10:0 in Führung gegangen. Diesen Vorsprung bauten sie bis zur Halbzeit auf 20:0 aus. Auch im zweiten Durchgang bot sich das gleiche Bild. Die Südafrikaner bauten im Spielverlauf ihre Führung immer weiter aus, während die Engländer trotz bester Chancen an der südafrikanischen Defensive verzweifelten. Südafrika siegte am Ende mit 36:0.

Samoa – Tonga 

Eine Defensivschlacht lieferten sich Samoa und Tonga im ersten Aufeinandertreffen zweier Südpazifikinseln im Rahmen einer Weltmeisterschaft. Nachdem beide Mannschaften früh einen Straftritt verwandelt hatten, zogen die Samoaner durch drei weitere Straftritte zwischenzeitlich auf 12:3 davon, ehe Tonga kurz vor der Pause, ebenfalls mit einem Straftritt, noch einmal verkürzen konnte. Im zweiten Durchgang drehten die Tonganer die Partie innerhalb von 13 Minuten und gingen mit 16:12 in Führung. Ein weiterer Straftritt brachte eine zwischenzeitliche 19:12-Führung, die die Samoaner aber prompt auf 15:19 verkürzten. Die Niederlage konnten sie aber trotz doppelter Überzahl, bedingt durch je eine gelbe und rote Karte gegen Tonga, in den letzten fünf Spielminuten nicht mehr abwenden. Tonga beendete durch den Sieg eine Niederlagenserie von neun Spielen gegen den benachbarten Inselstaat. Die rote Karte gegen Tongas Hale T-Pole war die erste im Verlauf des Turniers.

Südafrika – Tonga 

Einen unerwartet engen und harten Kampf lieferten sich Südafrika und Tonga. Nach einer punktearmen ersten Halbzeit, an deren Ende die Südafrikaner mit 7:3 führten, folgte ein abwechslungsreicher zweiter Durchgang. Durch einen Versuch von Tongas Pierre Hola in der 44. Spielminute waren diese, zur großen Überraschung aller, zum ersten Mal in der Partie mit 10:7 in Führung gegangen. Danach überschlugen sich die Ereignisse, als innerhalb von 13 Minuten fünf Versuche, davon drei durch die Südafrikaner, gelegt wurden und der Schiedsrichter drei gelbe Karten verteilte. Am Ende verpasste Tonga die Sensation, sicherte sich aber durch die knappe 25:30-Niederlage einen Bonuspunkt.

England – Samoa 

Kaum Probleme hatten die Engländer in ihrer dritten Vorrundenpartie gegen Samoa, die große Verletzungssorgen plagten. Bereits frühzeitig stellten Martin Corry, Jonny Wilkinson und Paul Sackey in der ersten Spielhälfte die Weichen auf Sieg. Jedoch hielten die Samoaner durch den treffsicheren Loki Crichton den Anschluss. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte nutzte die Pazifikinsulaner dann eine kleine Schwächephase der Engländer aus und verkürzten zum zwischenzeitlichen 26:22. In der Folge nutzte der Titelverteidiger jedoch seine physische Überlegenheit und siegte deutlich mit 44:22.

Samoa – USA 

In der Partie der beiden bereits ausgeschiedenen Teams aus Samoa und den Vereinigten Staaten sicherten sich die Samoaner ihren ersten Sieg im Turnierverlauf. Mit einem Blitzstart durch zwei Versuche in den ersten zehn Spielminuten gingen sie in Führung, während die US-Amerikaner nur schwer ins Spiel fanden. Ein weiterer Versuch Samoas kurz vor der Halbzeit bedeutete die 22:3-Halbzeitführung. Die zweite Halbzeit stellte den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf, da die USA besser ins Spiel fanden und den Rückstand 15 Minuten vor Spielende auf 22:13 verkürzten. Je ein verwandelter Straftritt auf beiden Seiten erhöhte das Ergebnis auf 25:16, ehe die Eagles eine Minute vor Spielende den Anschluss zum 25:21 herstellten und sich zumindest einen Bonuspunkt verdienten.

England – Tonga 

Im entscheidenden Spiel um den Viertelfinaleinzug setzte sich England gegen Tonga durch. Nach einer frühen Druckphase der Tonganer, die durch einen Straftritt und einen Versuch mit Erhöhung bis zur 32. Spielminute in Führung lagen, brachte Jonny Wilkinson durch ein Dropgoal den Titelverteidiger erstmals in Front. Der zweite Versuch von Paul Sackey kurz vor der Pause schraubte das Ergebnis auf 19:10. Zehn Minuten nach der Pause konnte Tonga noch einmal auf 13:19 verkürzen und wahrte somit seine Chancen. In der Folge spielten die Engländer jedoch ihre Klasse aus und gewannen mit 36:20.

Südafrika – USA

Weblinks 
 Rückblick auf worldcupweb.com (archiviert)

Einzelnachweise 

A